Piorno serrano puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytisus oromediterraneus; o
 el nombre común de la planta Genista scorpius.